|-
| 117101 - || || 16 de juliol, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117102 - || || 16 de juliol, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117103 - || || 16 de juliol, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117104 - || || 17 de juliol, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117105 - || || 16 de juliol, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117106 - || || 16 de juliol, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117107 - || || 21 de juliol, 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 117108 - || || 6 d'agost, 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 117109 - || || 3 d'agost, 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 117110 - || || 6 d'agost, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 117111 - || || 6 d'agost, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 117112 - || || 6 d'agost, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 117113 - || || 7 d'agost, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 117114 - || || 7 d'agost, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 117115 - || || 7 d'agost, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 117116 - || || 7 d'agost, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 117117 - || || 7 d'agost, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 117118 - || || 8 d'agost, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117119 - || || 7 d'agost, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 117120 - || || 7 d'agost, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 117121 - || || 8 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117122 - || || 8 d'agost, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117123 - || || 8 d'agost, 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 117124 - || || 9 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117125 - || || 9 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117126 - || || 9 d'agost, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117127 - || || 9 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117128 - || || 8 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117129 - || || 8 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117130 - || || 9 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117131 - || || 9 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117132 - || || 9 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117133 - || || 10 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117134 - || || 7 d'agost, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 117135 - || || 9 d'agost, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117136 - || || 9 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117137 - || || 10 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117138 - || || 10 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117139 - || || 10 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117140 - || || 8 d'agost, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117141 - || || 8 d'agost, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117142 - || || 9 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117143 - || || 10 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117144 - || || 10 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117145 - || || 10 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117146 - || || 10 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117147 - || || 14 d'agost, 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 117148 - || || 10 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117149 - || || 12 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117150 - || || 12 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117151 - || || 12 d'agost, 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 117152 - || || 16 d'agost, 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 117153 - || || 19 d'agost, 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 117154 - || || 19 d'agost, 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 117155 - || || 17 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117156 Altschwendt || || 23 d'agost, 2004 || Altschwendt || Altschwendt
|-
| 117157 - || || 21 d'agost, 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 117158 - || || 21 d'agost, 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 117159 - || || 21 d'agost, 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 117160 - || || 19 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117161 - || || 19 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117162 - || || 21 d'agost, 2004 || Goodricke-Pigott || Goodricke-Pigott
|-
| 117163 - || || 22 d'agost, 2004 || Goodricke-Pigott || Goodricke-Pigott
|-
| 117164 - || || 6 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117165 - || || 4 de setembre, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 117166 - || || 5 de setembre, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 117167 - || || 8 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117168 - || || 7 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117169 - || || 7 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117170 - || || 7 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117171 - || || 8 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117172 - || || 8 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117173 - || || 8 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117174 - || || 8 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117175 - || || 8 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117176 - || || 8 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117177 - || || 8 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117178 - || || 8 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117179 - || || 8 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117180 - || || 8 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117181 - || || 8 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117182 - || || 8 de setembre, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 117183 - || || 8 de setembre, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 117184 - || || 8 de setembre, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 117185 - || || 8 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117186 - || || 8 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117187 - || || 8 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117188 - || || 7 de setembre, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 117189 - || || 8 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117190 - || || 8 de setembre, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 117191 - || || 8 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117192 - || || 8 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117193 - || || 9 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117194 - || || 10 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117195 - || || 10 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117196 - || || 11 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117197 - || || 9 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117198 - || || 9 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117199 - || || 9 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117200 - || || 10 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
7